The Kindness of Strangers (Heroes), een aflevering van de serie Heroes.
The Kindness of Strangers (Beverly Hills, 90210), een aflevering van de serie Beverly Hills, 90210
The Kindness of Strangers (Spock’s Beard) een studioalbum van de band Spock’s Beard.
The Kindness of Strangers (2006), een Britse film uit 2006